Olga Nazarowa (ur. 1965) – radziecka lekkoatletka
 Olga Nazarowa (ur. 1977) – białoruska biathlonistka